– rodzaj kimona
 MO – Milicja Obywatelska w PRL
 MO – nośnik magneto-optyczny (np. MiniDisc)
 Mo – molibden – pierwiastek chemiczny
 MO – Modus operandi (łac.)
 MØ – duńska piosenkarka i autorka tekstów